Lomné (Frankrijk), een gemeente in het Franse departement Hautes-Pyrénées
 Lomné (okres Stropkov), een Slowaakse gemeente in de regio Prešov